

Persone
Johann Peter Grieß (1829-1888), chimico tedesco
Robert Griess (n. 1945), matematico statunitense

Altro
Algebra di Griess
Reazione di Griess